Рудевщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Рудевщина — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Рудевщина — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Рудевщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.